Тампа има више значења:
 Тампа
 Тампа (Канзас)